Okręty US Navy o nazwie USS „Sunnadin”

 Pierwszy USS „Sunnadin” (AT-28) był holownikiem. W służbie w latach 1919-1946.
 Drugi USS „Sunnadin” (ATA-197) był holownikiem. W służbie w latach 1945-1969.

Sunnadin